Sherwood steht für:
 Sherwood (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sherwood (Band), US-amerikanische Rockband
 Sherwood (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Sherwood (Suffraganbistum), Suffraganbistum in der Diözese Southwell und Nottingham
 Sherwood-Zahl, Kennzahl der Thermodynamik
 Robin Hood (Fernsehserie, 1984) (Originaltitel Robin of Sherwood), britische Fernsehserie (1983–1985)
 Robin Hood – Die Legende von Sherwood, Computerspiel (2002)

Sherwood ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sherwood (Arkansas)
 Sherwood (Delaware)
 Sherwood (Iowa)
 Sherwood (Louisiana)
 Sherwood (Maryland)
 Sherwood (Michigan)
 Sherwood (Minnesota)
 Sherwood (Mississippi)
 Sherwood (New York)
 Sherwood (North Carolina)
 Sherwood (North Dakota)
 Sherwood (Defiance County, Ohio)
 Sherwood (Hamilton County, Ohio)
 Sherwood (Oklahoma)
 Sherwood (Oregon)
 Sherwood (Tennessee)
 Sherwood (Texas)
 Sherwood (West Virginia)
 Sherwood (Calumet County, Wisconsin)
 Sherwood (Clark County, Wisconsin)
 Sherwood (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin

geografischer Objekte:
 Sherwood Forest, Landschaftspark in Nottinghamshire, England
 Sherwood Park

im NRHP gelisteter Objekte:

 Sherwood Forest Plantation, Virginia, NRHP-Nr. 66000922

Unternehmen:
 Sherwood (Unternehmen), US-amerikanisch-südkoreanischer Hersteller für Hi-Fi-Geräte
 Sherwood Universal Vehicles, britischer Automobilhersteller

Siehe auch: